Ramon Trias Fargas (1922-1989), polític català.
 Ramon Trias i Rubiès, metge català.